Мото Гран-Прі Японії 2015 року, офіційна назва Motul Grand Prix of Japan — п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 9—11 жовтня 2015 року на трасі Твін Рінг Мотегі, розташованій у містечку Мотеґі в Японії. Гонка стала 100-ю в історії класу Moto2, а також в кар'єрі Ектора Барбери. Перемога Даніеля Педроси в гонці класі MotoGP стала для нього 50-ю у кар'єрі.

На етапі француз Йоан Зарко достроково став чемпіоном світу в класі Moto2, а Honda тріумфувала у заліку виробників класу Moto3.

MotoGP 
В гонці по вайлд-кард взяли участь два місцевих гонщики: Кацуюкі Накасуга (команда «Yamaha Factory Racing Team») та Такумі Такахаші («Team HRC with Nissin»), а травмованого Карела Абрахама в команді «AB Motoracing» замінив Косуке Акійоші.

Під час кваліфікаційних заїздів серйозно травмувався Алекс де Анджеліс — він зламав кілька ребер та пошкодив хребці.

Етап став продовженням запеклого протистояння лідерів чемпіонату, Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо. Стартувавши з двох перших місць у гонці, вони захопили у ній лідерство. Першим їхав Лоренсо, за яким прилаштувався «Доктор». За ними їхали по два представники заводських команд Honda та Ducati. За результатами першої третини дистанції перевага Лоренсо над Россі становила понад 3 секунди, а над Дані Педросою, який їхав четвертим — понад 8 секунд. Проте далі сталося неймовірне — останній почав з кожним колом скорочувати своє відставання від лідера, відігруючи на кожному колі по 0,5—1 секунді. На 16-му колі Дані зумів обігнати Россі, вийшовши на друге місце, а ще через два кола — і Лоренсо, очоливши заїзд. Проблеми останнього на цьому не закінчились, і на 19-му колі його обігнав ще й Россі, опустивши на третє місце. У такій послідовності і фінішувала лідируюча група, причому перевага Педроси над Лоренсо на фініші становила понад 12 секунд.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
На етапі по вайлд-кард виступили два місцевих гонщики: Томойоші Кояма (команда «NTS T.Pro Project») та Юкі Такахаші («Moriwaki Racing»). Місце травмованого Домініка Аегертера в команді «Technomag Racing Interwetten» зайняв австралієць Джошуа Хук.

Інтрига у чемпіонаті була втрачена ще до старту гонки — під час практики Естів Рабат відчув, що ще не зовсім відновився від травми і знявся зі змагань, втративши навіть математичні шанси на чемпіонство. Це автоматично зробило Йоана Зарко чемпіоном світу. Проте він не припинив боротись, вигравши гонку. Під час свого традиційного відзначення перемоги він зробив стрибок сальто назад не з відбійника, як зазвичай, а зі свого мотоцикла.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард взяли участь місцеві гонщики Кейсуке Куріхара та Рійо Мізуно (обидва у складі команди «Musahi RT Harc-Pro»). Крім того, до виступів у змаганнях повернулися Фабіо Квартараро та Андреа Локателлі.

Данні Кент отримав першу можливість достроково стати чемпіоном світу, проте не скористався з неї, посівши лише 6-те місце. Натомість другу перемогу у сезоні здобув Нікколо Антонеллі.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Дані Педроси принесла йому 139-й подіум у кар'єрі, і за цим показником він став третім гонщиком в історії MotoGP, поступаючись лише Валентіно Россі та Джакомо Агостіні.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Японії
2015
Японія
2015 у японському спорті
Жовтень 2015